FNM může znamenat:

 Fakultní nemocnice v Motole
 Ferrovie Nord Milano – italský železniční dopravce
 Fond národního majetku

Externí odkazy